Важов — русская фамилия. Известные носители:

 Важов, Артём Сергеевич (род. 1991) — российский легкоатлет.
 Важов, Станислав Сергеевич (род. 1944) — советский и российский композитор.